

Libéria
Monrovia, Libéria fővárosa

USA
 Monrovia (Alabama)
 Monrovia (Indiana)
 Monrovia (Kalifornia)
 Monrovia (Kansas)
 Monrovia (Maryland)
 Monrovia (metróállomás)

Más
 SS Monrovia